Pteridiospora är ett släkte av svampar. Pteridiospora ingår i klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Pteridiospora